Kaucsar ist der Familienname von

 Alfred Kaucsar (* 1913), ungarnstämmiger französischer Fußballspieler
 Joseph Kaucsar (1904–1986), ungarnstämmiger französischer Fußballspieler